Финал  состоялся 18 мая 1996 года. Лиссабонская «Бенфика», благодаря голу аргентинского нападающего  и двум мячам Жуана Пинту, вела по ходу матча со счётом 3:0. «Спортинг» оказался способен лишь на гол престижа в концовке поединка. Таким образом «Бенфика» в 23-й раз в своей истории стала обладательницей Кубка Португалии.

Путь к финалу

Финал

Примечания 

1996
События 18 мая
Май 1996 года
Спорт в Португалии в 1996 году
Португалия
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Матчи ФК «Бенфика»
Спортивные соревнования в Лиссабоне